Csordás Lajos (1932–1968) olimpiai bajnok labdarúgó, edző
 Csordás Lajos (1967) újságíró Budapest-kutató